Laubegg steht für:

Orte:
 Laubegg (Hütten), Moränenhügel und Weiler im Kanton Zürich
 Laubegg (Zürich), Ortschaft im Quartier Friesenberg der Stadt Zürich, Kanton Zürich
 Laubegg (Gemeinde Ragnitz), Ortschaft in der Gemeinde Ragnitz, Bezirk Leibnitz, Steiermark

 Ober-Laubegg und Unter-Laubegg, Gehöfte in der Gemarkung von Ludwigshafen am Bodensee, Gemeinde Bodmann-Ludwigshafen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg

Burgen und Schlösser:
 Schloss Laubegg, Schloss in der Steiermark, Österreich
 Burg Laubegg (BE), Burgruine im Kanton Bern, Schweiz
 Burg Laubegg (Bodman-Ludwigshafen), Burgstelle in der Gemeinde Bodmann-Ludwigshafen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg